

Integralne części wsi w Polsce 
 Za Działem – część wsi Cichawka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Za Działem – część wsi Bystra w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Za Działem – część wsi Skrzydlna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Za Działem – część wsi Kąclowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Za Działem – część wsi Lubinka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna 
 Za Działem – część wsi Brelików w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Za Działem – część wsi Gilowice w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Gilowice